Натуральне число 372
 372 рік до нашої ери
 372 рік нашої ери